Паул Хархейс і Євген Кафельников були чемпіонами попереднього року, але їх перемогли треті сіяні Боб і Майк Браяни, які виграли турнір Великого шолома у своїй кар'єрі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2003 у тенісі